Oberhavel steht für 

 Obere Havel, siehe Havel#Obere Havel
 Landkreis Oberhavel